Arkadiusz Kobus (ur. 6 grudnia 1986 we Władysławowie) – polski koszykarz grający na pozycji niskiego skrzydłowego lub silnego skrzydłowego w  klubie Księżak Syntex Łowicz.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Awans do I ligi - 2014

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw świata 3x3 (2017 – 10. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Statystyki zawodnika na pzkosz.pl 

Polscy koszykarze
Koszykarze Pierników Toruń
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Legii Warszawa
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Księżaka Łowicz
Ludzie urodzeni we Władysławowie
Urodzeni w 1986